Die Saison 2008 der Landsbankadeild war die 97. Saison der höchsten isländischen Spielklasse im Männerfußball. FH Hafnarfjörður gewann zum vierten Mal die Landesmeisterschaft, der 18-malige Meister ÍA Akranes und HK Kópavogs stiegen in die zweite Spielklasse ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
In der Kreuztabelle sind alle Ergebnisse der Spielzeit 2008 der Mannschaften gegeneinander enthalten. Die Heimmannschaften stehen in der linken Spalte, die Auswärtsmannschaften befinden sich in der ersten Zeile.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die erfolgreichsten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks 
 Saisondetails auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008